Yerba sanjuanera puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Galium verum;
 Linum suffruticosum; o
 Linum usitatissimum.